Oncken-Verlag steht für:

 Oncken-Verlag, siehe J. G. Oncken Nachf. in Kassel
 Oncken-Verlag Wuppertal, heute im SCM-Verlag